I distretti di Bangkok sono le unità amministrative principali in cui è suddivisa la capitale della Thailandia. Bangkok si compone di 50 distretti, in thai เขต, nel Sistema Generale Reale Thai di Trascrizione (RTGS) khet, che talvolta vengono impropriamente chiamati amphoe, il nome che i distretti hanno nel resto della Thailandia. I khet di Bangkok sono a loro volta suddivisi in 169 sotto-distretti, in thai แขวง, in RTGS khwaeng, che equivalgono ai tambon delle altre province.

Questa suddivisione è in vigore dal 1972, quando la provincia di Thonburi è stata assorbita da quella di Bangkok. Dall'unione delle due amministrazioni è nata la zona a statuto speciale di Bangkok, che ha uno status simile a quello delle altre province thailandesi.

Dei 50 distretti, 15 si trovano nella zona di Thonburi, ad ovest del fiume Chao Phraya, gli altri 35 si trovano ad est del fiume.

Disposizione

Dati del censimento 
Gli abitanti indicati nella seguente tabella rientrano nel censimento del 1º aprile 2000.

Fonte: National Statistical Office Thailand

Voci correlate 
 Suddivisioni della Thailandia

 
Suddivisioni della Thailandia